Sparta kan syfta på:

Sparta (musikgrupp) – amerikanskt rockband
Sparta studentboende – i Lund, Sverige

Antikens Grekland 
Sparta – stadsstat i antikens Grekland
Sparta (mytologi) – figur i grekisk mytologi

Djurarter 
Erythrogonia sparta – en insektsart
Hypogastrura sparta – en urinsektsart
Sphecosoma sparta – en fjärilsart
Stichophthalma sparta – en fjärilsart

Idrottsklubbar 
AC Sparta Prag – tjeckisk fotbollsklubb
HC Sparta Prag – tjeckisk ishockeyklubb
IK Sparta – svensk brottarklubb
Sparta Rotterdam – nederländsk fotbollsklubb
Sarpsborg 08 FF – norsk före detta fotbollsklubb
Sparta Warriors – norsk ishockeyklubb
TV Sparta – tysk före detta handbollsklubb

Geografi

USA
 Sparta, Georgia – ort
 Sparta, Michigan – ort
 Sparta, Missouri – ort
 Sparta, North Carolina – ort
 Sparta, Tennessee – ort
 Sparta, Wisconsin – ort

Se även 
Nueva Esparta – delstat i Venezuela
Spartak